De 2020 Porsche Supercup is het 28e seizoen van de Porsche Supercup.

Het seizoen begint in Spielberg en eindigde op 6 september op de Autodromo Nazionale Monza, na vijf geplande races, allemaal ondersteunende evenementen voor de Formule 1. Larry ten Voorde werd kampioen in het coureursklassement en BWT Lechner Racing voor de teams.

Teams & coureurs

Kalender

Klassement

Coureurs

Rookie Kampioenschap

Pro-Am Kampioenschap

Team Kampioenschap

Autosport in 2020
Tourwagenkampioenschap